

Ворсо — місто, штат Іллінойс
 Ворсо — місто, штат Індіана
 Ворсо — місто, штат Кентуккі
 Ворсо — місто, штат Міссурі
 Ворсо — місто, штат Нью-Йорк
 Ворсо — місто, штат Північна Кароліна
 Ворсо — місто, штат Вірджинія
 Ворсо — селище, штат Нью-Йорк
 Ворсо — селище, штат Огайо
 Ворсо Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсільванія
 Ворсо — переписна місцевість, штат Міннесота

Див. також 
 Варшава